Peter Lang peut désigner :
 Peter Lang, une maison d'édition académique internationale suisse ;
 Peter Lang, le créateur de cette maison d'édition (décédé en 2001) ;
 Peter Lang, un musicien américain né en 1948 ;
 Peter Lang, un ancien parlementaire libéral canadien né en 1950 ;
 Peter Läng, un footballeur thaïlando-suisse né en 1986 actuellement au FC Schaffhausen ;
 Peter Lang, un skipper danois ayant remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2012 en voile dans l'épreuve des 49er.